Matt Houston, série télévisée américaine créée en 1982 ;
 Matt Houston (1977-), chanteur et producteur de RnB français.